Юндола може да се отнася за:
 Юндола – село в Област Пазарджик;
 Юндола – седловина;
 Юндола – морски залив в протока Дрейк.